Hyponephele okeanina är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1910. Hyponephele okeanina ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
okeanina